FI poate fi:
 Finlanda, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .fi, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Finlanda
 Forza Italia, partid politic
 Florența, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba finlandeză, codul ISO 639-1